Příjmení Vágner nebo Vagner nese více osobností:

 Alexandru Vagner (* 1989) – rumunský fotbalista
 Ivan Vagner (* 1985) – ruský kosmonaut
 Jakub Vágner (* 1981) – český rybář a držitel několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb
 Jaroslav Vágner (* 1964) – slovenský fotbalista a fotbalový trenér
 Jiří Vágner (* 1971) – český sociální geograf
 Josef Vágner – více osob
 Karel Vágner (* 1942) – český kontrabasista, baskytarista, hudební producent, skladatel, zpěvák, kapelník a podnikatel
 Lukáš Vágner – více osob
 Marie Vágnerová (* 1946) – česká psycholožka
 Matyáš Vágner (* 2003) – český fotbalový brankář
 Milan Vágner (1929–2013) – český herec
 Milan Vágner (hokejista) (* 1957) – český hokejista
 Miroslav Vágner (1927–2010) – český římskokatolický kněz
 Martin Vágner (* 1984) – český hokejový obránce
 Petr Vágner (* 1977) – český herec a moderátor
 Robert Vágner (* 1974) – český fotbalový útočník
 Vladimír Vágner (* 1959) – český fotbalista, útočník

Vagnerová nebo Vágnerová
 Hana Vagnerová (* 1981) – česká herečka
 Jana Vagnerová (* 1973) – ruská spisovatelka a překladatelka
 Marie Vágnerová (* 1956) – česká psycholožka
 Věra Vágnerová – česká tanečnice

křestní jméno
 Vagner da Silva (* 1986) – brazilský fotbalový brankář
 Vágner Love (* 1984) – brazilský fotbalista

Související články 
 Wagner

Česká příjmení
Slovenská příjmení
Maďarská příjmení